Stanislaus-Kostka-Kirche benannt nach Stanislaus Kostka, ist der Name von:

 St. Stanislaus Kostka (Trunkelsberg), Oberschwaben, Deutschland
 Pfarrkirche Kagraner Anger (vollständig Pfarrkirche Kagraner Anger Hl. Stanislaus Kostka), Wien, Österreich
 Pfarrkirche des Heiligen Stanislaus Kostka in Doruchów, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Stanislaus-Kostka-Kathedrale, Lodz, Polen
 St.-Stanislaus-Kostka-Kirche (Pozezdrze), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 St. Stanislaus Kostka (Śmigiel), Woiwodschaft Großpolen

Liste (Kirchen nach Patrozinium)